Serqueux (Haute-Marne)
 Serqueux (Seine-Maritime)